Birkner ist der Familienname folgender Personen:

 Angélica Simari Birkner (* 1994), argentinische Skirennläuferin
 Arthur Birkner (1837–1905), Landrat und Mitglied des preußischen Herrenhauses
 Carolina Birkner (* 1971), argentinische Skirennläuferin
 Cristian Javier Simari Birkner (* 1980), argentinischer Skirennläufer
 Ferdinand Birkner (1868–1944), deutscher Archäologe
 Friede Birkner, eigentlich Frieda Stein (1891–1985), deutsche Schriftstellerin
 Gerhard Kay Birkner (1941–2021), deutscher Bibliothekswissenschaftler
 Günter Birkner (1925–2001), Schweizer Musikwissenschaftler
 Hans-Joachim Birkner (1931–1991), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Hugo Birkner (1888–1957), Archäologe und Unternehmer
 Ignacio Birkner (* 1971), argentinischer Skirennläufer

 Karl Heinz Birkner (1919–1995), deutscher Illustrator und Buchgestalter
 Kurt Birkner (1916–unbekannt), deutscher Fußballspieler
 Macarena Simari Birkner (* 1984), argentinische Skirennläuferin
 Magdalena Birkner (* 1966), argentinische Skirennläuferin
 María Belén Simari Birkner (* 1982), argentinische Skirennläuferin
 Martin Birkner (* 1957), deutscher Handballspieler und -trainer
 Nicola Birkner (* 1969), deutsche Seglerin
 Nina Birkner (* 1976), deutsche Theaterwissenschaftlerin
 Othmar Birkner (1937–2020), Schweizer Heimatforscher
 Robert Birkner (1881–1944), deutscher Journalist und Verleger
 Stefan Birkner (* 1973), deutscher Politiker (FDP)
 Steffen Birkner (* 1980), deutscher Handballtrainer
 Tomás Birkner de Miguel (* 1997), argentinischer Skirennläufer
 Veronika Albrecht-Birkner (* 1963), deutsche evangelische Theologin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Pirkner